Кубок Північної Ірландії з футболу 2016–2017 — 137-й розіграш кубкового футбольного турніру в Північній Ірландії. Титул здобув Лінфілд.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 січня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 лютого 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Північної Ірландії на soccerway 

2016—2017
Північна Ірландія
Північна Ірландія
2016 у британському спорті
2017 у британському спорті